Гар — що-небудь горіле та дрібні часточки від нього, які піднімаються в повітря

Гар — повіт у складі Тибетського автономного району

Гар — присілок, Асінівський район, Томська область
 Гар — селище, Верхньокамський район, Кіровська область
 Гар — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область

Гар — департамент, регіон Лангедок-Русійон
 Гар — муніципалітет, у регіон Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи

Примітки